La Coppa di Russia 2021-2022 () è la 21ª Coppa di Russia di pallacanestro maschile.

Squadre 
Partecipano 33 squadre iscritte alla Superliga 1, alla Superliga 2 e al campionato giovanile. Nessuna squadra della VTB United League prende parte al torneo.

Regolamento 
Sono previste tre fasi:
Fase I: 16 squadre vengono divise in quattro gruppi, le squadre classificate al primo posto e le tre migliori seconde avanzano al secondo turno.
Fase II: alle squadre del turno precedente si uniscono le 2 migliori squadre della Superliga 2 2020-2021 e le 15 squadre iscritte alla Superliga 1: le migliori otto classificate nella Superliga 1 2020-2021 entrano in gioco direttamente dagli ottavi di finale; inizia la fase ad eliminazione con partite di andata e ritorno.

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
VTB United League 2021-2022

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2021
Pallacanestro nel 2022
Coppa di Russia di pallacanestro maschile